Торсі-ле-Гран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Торсі-ле-Гран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена